Cancelarul federal al Austriei, sau doar Cancelarul Austriei (în ) este șeful guvernului din Austria.  Înainte de 1918 funcția echivalentă celei de cancelar a fost cea de ministru-prezident al Austriei.

Lista cancelarilor Austriei

Vezi și
 Politica Austriei
 Cancelar federal al Germaniei

Legături externe
  Situl oficial al cancelarului Austriei